La Riviera bezeichnet:

 La Riviera (Uruguay), eine Ortschaft in Uruguay
 La Riviera (Kalifornien), eine Stadt in den USA

Siehe auch:
 Riviera